

Filmművészet
Megtorlás (Rappresaglia), 1973-ban bemutatott olasz háborús filmdráma George P. Cosmatos rendezésében
Megtorlás (Sakebi), 2006-ban bemutatott japán misztikus film Kuroszava Kijosi rendezésében
Megtorlás (Brimstone), 2016-ban bemutatott westernfilm Martin Koolhoven rendezésében
Megtorlás (Reprisal), 2018-ban bemutatott amerikai akcióthriller Brian A. Miller rendezésében